A 2006-os US Open férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte az amerikai Andy Roddick előtt.

Kiemeltek 

 Roger Federer (Bajnok)
 Rafael Nadal (negyeddöntő)
 Ivan Ljubičić (első kör)
 David Nalbandian (második kör)
 James Blake (negyeddöntő)
 Tommy Robredo (negyedik kör)
 Nyikolaj Davigyenko (elődöntő)
 Márkosz Pagdatísz (második kör)
 Andy Roddick (Döntő)
 Fernando González (harmadik kör)
 David Ferrer (harmadik kör)
 Tomáš Berdych (negyedik kör)
 Jarkko Nieminen (első kör)
 Tommy Haas(negyeddöntő)
 Lleyton Hewitt (negyeddöntő)
 Juan Carlos Ferrero (második kör)

 Andy Murray (negyedik kör)
 Robby Ginepri (harmadik kör)
 Dominik Hrbatý (első kör)
 Novak Đoković (harmadik kör)
 Gastón Gaudio (harmadik kör)
 Fernando Verdasco (harmadik kör)
 Dmitrij Turszunov (harmadik kör)
 José Acasuso (első kör)
 Richard Gasquet(negyedik kör)
 Olivier Rochus (harmadik kör)
 Gael Monfils (második kör)
 Agustín Calleri (első kör)
 Jonas Björkman (második kör)
 Sébastien Grosjean (második kör)
 Juan Ignacio Chela (első kör)
 Kristof Vliegen (első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1